Atwood Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Atwood Pond (Litchfield County, Connecticut)
 Atwood Pond (New Haven County, Connecticut)
 Atwood Pond (Maine), im Penobscot County
 Atwood Pond (New Hampshire), im Carroll County